Die Liste der Außenminister 2006 enthält sämtliche Außenminister der Welt, die zwischen dem 1. Januar und 31. Dezember 2006 im Amt waren. Angaben zu Außenministern von abhängigen bzw. von den Vereinten Nationen nicht als selbstständige Staaten anerkannten Gebieten sowie frühere oder spätere Amtszeiten sind kursiv geschrieben.

Montenegro wurde am 3. Juni 2006 unabhängig, am 5. Juni 2006 trat Serbien die Rechtsnachfolge des Staatenbundes Serbien und Montenegro an.

Literatur 
 Der Fischer Weltalmanach 2007. Fischer, Frankfurt am Main, September 2006, ISBN 978-3-596-72007-1.
 Der Fischer Weltalmanach 2008. Fischer, Frankfurt am Main, September 2007, ISBN 978-3-596-72008-8.

Weblinks 
 www.rulers.org

2006
Außenminister